Karloman može značiti:

Karloman, sin Karla Martela (716. – 754.), sin Karla Martela
Karloman, franački kralj vladar (751. – 771.), sin Pipina III. Malog i brat Karla Velikog
 Karloman, kasnije nazvan Pipin, kralj Italije (773. – 810.), sin Karla Velikog
Karloman (sin Karla II.)
Karloman, kralj Bavarske i Italije (830. – 880.)
Karloman, kralj Francuske (863. – 884.)